Sudamericano de Rugby 2010 puede referirse a muchos torneos de Sudamérica:

 Sudamericano de Rugby A 2010 al de mayores de 1º nivel disputado por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
 Sudamericano de Rugby B 2010 al de mayores de 2º nivel disputado por Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela.
 Sudamericano Juvenil A de Rugby 2010 al de M19 de 1º nivel disputado por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
 Sudamericano Juvenil B de Rugby 2010 al de M18 de 2º nivel disputado por Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela.
 Seven Sudamericano Masculino 2010 al de rugby 7 disputado por 8 selecciones.
 Seven Sudamericano Femenino 2010 al de rugby 7 disputado por 8 selecciones.